Le nom dUSS Erie peut correspondre à trois navires de lUnited States Navy :

 l', un sloop de guerre lancé en 1813 qui sera vendu en 1850 ;
 l'USS Erie, le nom original d'un charbonnier lancé en 1908, converti en navire auxiliaire sous le nom d' en 1913 ;
 l', une canonnière lancée en 1936 et coulée en 1942.

Voir aussi 

 

Erie